Марку Паулу Перейра Вашконселуш (; род. 7 ноября 1971 в г. Фуншал) — португальский бадминтонист. 

Участник Олимпийских игр 2000 в Сиднее, Олимпийских игр 2004 в Афинах и Олимпийских игр 2008 в Пекине. Участник чемпионатов мира 2003, 2007, чемпионатов Европы 2004, 2006, 2008.

Чемпион Португалии в одиночном разряде (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005), в парном разряде (1990, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006).

Победитель Israel International в парном разряде (1990). Победитель Fiji International в одиночном разряде (2007).

Ссылки 
 Профиль на Sports-Reference.com 

Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Родившиеся в 1971 году
Родившиеся 7 ноября
Родившиеся в Фуншале